Мексика принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1984 года в Сараево (Югославия) после пятидесятишестилетнего перерыва, во второй раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Страну на Играх представлял 1 спортсмен.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1984 года
Спорт в Мексике в 1984 году